SO poate fi:
 Monoxid de sulf, formulă chimică al compusului chimic
 Sistem de operare, program generic pentru calculator
 Sobrance, număr de înmatriculare auto al districtului slovac
 Soest, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Solothurn, abreviere pentru cantonul elvețian
 Somalia, codul ISO 3166-1, codul FIPS 10-4, codul OTAN și număr de înmatriculare auto al acestei țări
 Sombor, număr de înmatriculare auto a municipiului sârbesc
 Sondrio, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene

So poate fi:
 So, album muzical al cântărețului Peter Gabriel
 So (소), nume de familie coreean
 Sō (曹), nume de familie japonez

so poate fi:
 Limba somaleză, codul ISO 639-1
 .so, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Somalia
 so, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (そ în hiragana sau ソ în katakana)

Legături externe 
 
  „SO” la acronymfinder.com